Osoby o nazwisku Weinreich:
 Franciszek Weinreich (1762–1829) – polski duchowny katolicki,
 Jan Weinreich (1490–1560) – drukarz królewiecki
 Max Weinreich (1894–1969) – żydowski językoznawca, filolog,
 Uriel Weinreich